Gal·licà, cònsol romà el 238
 Gal·licà, retòric romà
 Vulcaci Gal·licà, historiador romà